Остмарк () може да се отнася за:

 югоизточна гранична марка в империята на франките през 10 век, Marcha orientalis (Остмарк, идентична почти напълно с днешна Австрия)
 Маркграфство, през 10 век между долна Саале и Одер, виж Саксонска източна марка (Остмарк)
 Остмарк, територията на бившата държава Австрия след присъединението към Deutsche Reich от 1938 до 1942 г., след това Дунавско-Алпийски Райхсгауе
Също:
 Остмарк (бира), бирена марка от Кьонигсберг (Калининград)
 Остмарк (1932), бивш френски ферибот за използване по речни канали, впоследствие минен заградител от Кригсмарине.
 Остмарк (1936), хидроавионосец, построен за Луфтханза.

Вижте също 
 Източногерманска марка, валута на ГДР

Исторически области в Европа